La saison 1966-1967 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 2 pour la quatrième saison consécutive.

Sans jamais vraiment sortir la tête de l'eau, le club héraultais va rester dans les profondeurs du classement tout au long de la saison pour terminer à la  du championnat.

En Coupe de France, les somistes ne ferons pas beaucoup mieux, éliminés dès leur entrée en lice par un club de Division d'Honneur.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 2

Coupe de France

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1966-1967 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier